Мистлан има више значења:

 Општина Мистлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Мистлан (Мистлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику